El Trofeo Joan Gamper 2021 fue la LVI edición del torneo amistoso. El encuentro se disputó el 8 de agosto de 2021 en el Estadio Johan Cruyff. En esta ocasión el F. C. Barcelona se enfrentó a la Juventus F. C., siendo esta la segunda participación de los italianos en el trofeo.

Adicionalmente, el primer equipo del fútbol femenino disputará un encuentro ante el Juventus Women en la previa al encuentro principal, siendo la primera edición del Trofeo Joan Gamper Femenino y la segunda vez en la historia del club que el equipo femenil disputaría un encuentro en el Camp Nou. Debido a las condiciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, solo se permitirá la entrada a un 20% del aforo total del estadio para ambos encuentros.

A pesar del anuncio, el 29 de julio la Generalidad de Cataluña informó que los eventos deportivos en Barcelona no podrían superar las 3000 personas debido a la quinta ola del COVID-19 que estaba azotando la ciudad. Debido a estos motivos, se debió aplicar un cambio de planes y la junta azulgrana decidió que el nuevo escenario del torneo fuese el nuevo campo deportivo del equipo femenino, el Estadio Johan Cruyff, que acogería por primera vez el evento.

Partido

Referencias

Véase también 
 Trofeo Joan Gamper

Historia del Fútbol Club Barcelona
Joan Gamper